Kossen steht für:
 Kossen (Jesewitz), einen Ortsteil der Gemeinde Jesewitz im Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Personen:
 Henk Kossen (1923–2009), niederländischer Pfarrer, Theologe und Professor für Praktische Theologie
 Johannes Kossen (1869–1934), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Mattheus Kossen († 1621), deutscher Kaufmann und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Peter Kossen (* 1968), deutscher röm.-kath. Priester und Theologe, Prälat und Ständiger Vertreter des Bischöflichen Offizials im Offizialatsbezirk Oldenburg

Siehe auch:
 Cossen
 Kössen